Csehország
 Hustopeče, település a Břeclavi járásban
 Hustopeče nad Bečvou, település a Přerovi járásban